Магнус, војвода Саксоније (1042 - Ertheneburg, 23. август 1106) је био војвода Саксоније. Био је син саксонског војводе Ордулфа и Вулфхилде од Норвешке.

Породично стабло 

Умрли 1106.
Војводе Саксоније
Династија Билунг